Liga Panameña de Fútbol puede referirse a:

La Liga Panameña de Fútbol (LPF), Primera División de Panamá.
La Liga Panameña de Fútbol, ente organizador de fútbol de Panamá.